The Lonesome Crowded West () — второй альбом инди-рок-группы Modest Mouse, выпущенный 18 ноября 1997 года лейблом UP Records в форматах CD и 2хLP.

Многие считают, что это один из лучших инди-рок-альбомов 1990-х годов. В списке «ста лучших альбомов 1990-х годов» по мнению Pitchfork, The Lonesome Crowded West занял 29 место, а песня Trailer trash заняла 63 место в категории «200 лучших песен 1990-х годов». Spin присвоил 59 место в своем списке лучших альбомов за 1985—2005 гг. Entertainment Weekly включил альбом в список 25 лучших инди-рок-альбомов. The A.V. Club назвал альбом революционной записью. В Июне 2012 Pitchfork.tv снял сорокапятиминутный документальный фильм об альбоме, включающий живые выступления и видео из студии звукозаписи.

2 башни изображенные на обложке альбома — The Westin Seattle.

Список Композиций (CD издание)

Список Композиций (Vinyl издание) 
Винил издание вышло с двумя пластинками и включало эксклюзивный Baby Blue Sedan. Обе пластинки были размещены в разных в конвертах, а не в одном. Оба конверта имели разные обложки.

Состав

Modest mouse 
 Айзек Брок — гитара, вокал
 Джеремейн Грин — ударные
 Эрик Джуди — бас-гитара
 Дэн Галлуччи — гитара в «Trailer Trash» и «Bankrupt on Selling»

Участвовавшие музыканты 
 DJ K.O. — тёрнтейбл скрэтчинг в «Heart Cooks Brain»
 Николь Джонсон — вокал в «Lounge (Closing Time)» и «Long Distance Drunk»
 Скотт Суэйзи — гитара в «Convenient Parking» и «Lounge (Closing Time)»
 Тайлер Рейли — виолончель в «Jesus Christ was an Only Child»
 Крис Сеттон — вокал

Персонал 
 Брайан Вебер — бармен
 Айзек Брок, Кельвин Джонсон, Скотт Суэйзи — продюсеры
 Пэт Грэм, Айзек Брок — фотографии
 Пэт Касталдо — дизайнер

Дополнительно 
Альбом был посвящён Джеку Реймонду, известному британскому киноактёру.

Примечания